Mary Hamilton Scobell (5 de setembro de 1877 - 21 de fevereiro de 1976) conhecida como Polly, foi uma socialite britância, mais conhecida por ter sido mãe da escritora Barbara Cartland e avó materna de Raine McCorquodale.

Biografia 
Mary nasceu em 5 de setembro de 1877, terceira filha de George Scobell e Edith Palairet e irmã do Sir John Sanford Scobell.

Casamento 
Em julho de 1900, Mary casou com o Major James Bertram Falkner Cartland, filho de James Cartland e Flora Cartland. Eles tiveram quatro filhos:
 Filha natimorta (c. 1911)
 Mary Barbara Hamilton Cartland (9 de julho de 1901-21 de maio de 2000)
 Major John Ronald Cartland (3 de janeiro de 1907-30 de maio de 1940)
 James Anthony Cartland (4 de janeiro de 1912-29 de maio de 1940)
Seu marido morreu em 27 de Maio de 1918, morto em ação na Primeira Guerra Mundial.

Mary morreu em 21 de fevereiro de 1976 aos 98 anos em Littlewood House, Poolbrook, Malvern, Worcestershire, Inglaterra.

Jet set do Reino Unido